Scho steht für:

 Scho, Sonderbuchstabe des griechischen Alphabets
 Trio Scho, ukrainische Musikgruppe

Personen:
 Elfi Scho-Antwerpes (* 1952), deutsche Politikerin (SPD) und Erste Bürgermeisterin von Köln
 Sabine Scho (* 1970), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Schoo
 Sho